La Ribambelle au bassin est la cinquième histoire de la série de bande dessinée La Ribambelle de Jean Roba et Yvan Delporte. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Univers

Synopsis 
Alors qu'ils préparent une course de bateaux sur le bassin du parc, les Ribambins sont témoins de l'arrestation d'un homme par les gendarmes.

Ils apprennent que le malfaiteur est accusé de vol à la roulotte et que ce dernier s'est débarrassé de son larcin dans le bassin. Toutefois, ils sont devancés par les Caïmans, qui récupèrent l'objet (une cassette métallique hermétiquement fermée) et le rapportent dans leur repaire, talonnés par la Ribambelle.

Phil et Grenadine tentent d'entrer discrètement mais sont repérés et ligotés. Ne voyant pas revenir leurs amis, les autres Ribambins entrent en force et les libèrent, mais ne parviennent ni à trouver les Caïmans, ni à reprendre la cassette. Ils sont ensuite avertis par James qui leur apprend que cette dernière contient des échantillons de virus de rhume dangereux. La Ribambelle prévient les voyous, mais ceux-ci ne les écoutent pas et ouvrent la cassette de force, attrapant ainsi le virus.

Les enfants préviennent la police, qui s'empresse de mettre les Caïmans en clinique et de récupérer les échantillons. La Ribambelle peut alors reprendre la course de bateaux sur le bassin.

Personnages 

 Phil, chef de la Ribambelle
 Grenadine, la seule fille de la bande
 Archie, l'intellectuel écossais
 Dizzy, le joyeux musicien
 Atchi & Atcha, les jumeaux judokas
 James, fidèle majordome d'Archibald
 Tatane, chef des Caïmans
 Rodolphe et Alphonse, acolytes de Tatane

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de La Ribambelle
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1964
Histoire publiée pour la première fois en 1965